Penedo steht für:

 Penedo (Alagoas), Gemeinde im Bundesstaat Alagoas, Brasilien
 Penedo (Parede), ein Ortsteil der Gemeinde Parede, im Distrikt Lissabon, Portugal

 Bistum Penedo, römisch-katholische Diözese, Brasilien

Penedo ist der Familienname folgender Personen:

 Jaime Penedo (* 1981), panamaisch-spanischer Fußballtorhüter
 Pedro Penedo (* 1977), portugiesischer DJ und Musikproduzent, siehe Pedro Cazanova